Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Duty Free Tennis Championships) van 2012 vond plaats van 20 tot en met 25 februari 2012 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de twaalfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2012. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Samenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen dertien speelsters uit de top 20 deel. De eerste twee reekshoofden, Viktoryja Azarenka en Petra Kvitová, hadden zich voor het toernooi afgemeld wegens blessure respectievelijk ziekte. Titelverdedigster Caroline Wozniacki was als derde geplaatst – in de halve finale werd zij uitgeschakeld door de latere finaliste Julia Görges. Het vijfde reekshoofd Agnieszka Radwańska uit Polen won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Duitse Julia Görges in twee sets. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Dubai op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-toernooizege.

Dubbelspel – Titelhoudsters Liezel Huber en María José Martínez Sánchez waren niet samen gekomen om hun titel te verdedigen – beiden namen met een andere partner aan het toernooi deel. De ongeplaatste María José Martínez Sánchez en Shahar Peer werden in de tweede ronde uitgeschakeld. Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Liezel Huber / Lisa Raymond won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Sania Mirza en Jelena Vesnina in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Dubai 2012
Dubai